Пояна — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Пояна — село в Единецком районе. 
 Пояна — село в Унгенском районе.
 Пояна — село в Шолданештском районе.

См. также 
 Пояна-Брашов
 Пояна-Маджоре
 Пояна-Рускэ